La jarretière est une pièce de vêtement masculin ou féminin servant à maintenir et tendre les bas. Son nom a été donné, par analogie, à de nombreux autres objets.

Électronique 

 Une jarretière est un composant électronique de connectique.
 La jarretière est le nom donné aux deux fils de cuivre tressés et enrobés utilisés en télécommunication (connexion des abonnés dans les centraux téléphoniques).

Zoologie 

 Jarretière est le nom vulgaire du lépidope, genre de poissons acanthoptérygiens de l’ordre des Perciformes et de la famille des Trichiuridés, dont le corps allongé (environ deux mètres) et mince présente l’aspect d’un large ruban argenté nageant par ondulations et jetant des reflets de lumière.

 Le serpent-jarretière, ou couleuvre rayée (nom latin : Thamnophis sirtalis sirtalis), est une couleuvre de l'Amérique du Nord et du Québec.

Organisation 
L’ordre de la Jarretière est un ordre de chevalerie britannique.

Publicité 
Format publicitaire utilisé sur certains sites internet qui, accroché au bas du navigateur, permet à la page internet de défiler en gardant toujours la publicité visible au bas de la page.